Austrodomus är ett släkte av spindlar. Austrodomus ingår i familjen Prodidomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Austrodomus